Gayaman kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Gayaman (ort i Filippinerna), Ilocosregionen, Province of Pangasinan,

Indonesien 

 Desa Gayaman, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar